Э́рин Грей Ван У́сбри (, ), наиболее известная как Грей Дела́йл () и Грей Гриффин () — американская актриса озвучивания, сценаристка, певица и автор песен.

Ранние годы 
Эрин Грей Ван Усбри родилась в  (штат Калифорния, США) в семье ныне разведённых водителя грузовика и певицы с ирландскими и норвежскими корнями. Была воспитана бабушкой-певицей Эвой Флорес Рут.

Карьера 
Грей начала свою карьеру в 1996 году.

10 ноября 2019 года продюсеры «Симпсонов» объявили, что Делайл заменит Расси Тейлор в качестве голоса Мартина Принса, Шерри и Терри после смерти Тейлор в июле 2019 года.

Личная жизнь 
C 1992 по 1993 год Грей была замужем за Кристофером Делайлом.

С 2002 по 2010 год Грей была замужем за музыкантом Марри Хэммондом, от которого у неё есть сын — Текс Хэммонд, родившийся 31 января 2007 года. С 2018 по 2020 год Текс озвучивал Линкольна Лауда в мультсериале «Мой шумный дом».

С 2012 по 2017 год Грей была замужем за Джаредом Гриффином, от которого у неё есть двое детей — сын Гэрлен Рой Гриффин, родившийся 7 августа 2014 года, и Марипоса «Поузи» Рут Гриффин, родившаяся 17 декабря 2016 года.

Избранная фильмография

Дискография

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США